Альбертино Муссато (; , , — , ) — итальянский гуманист, поэт и хронист. Происходил из семьи горожан Падуи. В юности зарабатывал себе на жизнь копированием книг. С 1296 года занимал в Падуе многочисленные общественные должности, в том числе был послом при дворе Генриха VII. В 1309 году на него возложены были обязанности в сфере поддержания общественного и правового порядка города Флоренции. Был автором ряда литературных и политических произведений.

Издания 
 Albertino Mussato. Ludwig der Bayer // Geschichte Ludwigs des Bayern, Band II: Italienische Quellen des 14. Jahrhunderts. Phaidon. Essen. 1987.

Переводы на русский язык 
 Людовик Баварец в переводе с нем. С. Деражне на сайте Восточная литература.
 «Эцеринида» // Другие средние века. К 75-летию А. Я. Гуревича. / Сост. И. В. Дубровский, С. В. Оболенская, М. Ю. Парамонова. М.—СПб.: Университетская книга, 1999. — С. 79—98. Перевод М. Л. Гаспарова.

Примечания 

Писатели Италии XIV века
Хронисты XIV века
Хронисты Италии
Латинские писатели Средневековья